Evagrio Pontico – monaco cristiano, scrittore e asceta greco antico vissuto nel IV secolo.
Evagrio Scolastico –  storico siro di lingua greca vissuto nel VI secolo.
Evagrio di Costantinopoli – arcivescovo di Costantinopoli per un breve periodo nel 370.
Evagrio di Antiochia – arcivescovo di Antiochia per un breve periodo nel 388.
Evagrio – prefetto augustale della diocesi d'Egitto dal 389 al 391.